Diversi personaggi hanno portato il nome di Marcantonio Colonna

Marcantonio Colonna (I) (1478 – Milano, 1522), signore di Frascati.
Marcantonio Colonna "seniore" (Roma, 1523 – Zagarolo, 13 marzo 1597), cardinale nominato da Pio IV.
Marcantonio Colonna (II) (Civita Lavinia, 1535 – Medinaceli, 1º agosto 1584), ammiraglio, generale e viceré di Sicilia, signore di Marino.
 Marcantonio Colonna (III) (1575-1595), figlio di Fabrizio Colonna e di Anna Borromeo.
Marcantonio Colonna (IV) (Roma, 1595-1611) detto "il Connestabilino".
Marcantonio Colonna (V) (? – Roma, 20 gennaio 1659), principe di Paliano
 Marcantonio Colonna (15 aprile 1664 – 15 novembre 1715), figlio secondogenito di Lorenzo Onofrio Colonna.
Marcantonio Colonna (Roma, 16 agosto 1724 – 4 dicembre 1793), cardinale nominato da Benedetto XIII.
Marcantonio Colonna (Madrid, 1724 – Napoli, 1796), III principe di Aliano e di Stigliano, viceré di Sicilia
Marcantonio Colonna (VI) (Napoli, 8 aprile 1844 – Roma, 29 gennaio 1912), un principe di Paliano e politico
Marcantonio Colonna (VII) (Roma, 25 luglio 1881 – Roma, 9 marzo 1947), principe di Paliano

Altro 
 Marcantonio Colonna – avviso ad elica della Regia Marina
Marcantonio Colonna – sommergibile della Regia Marina
Istituto tecnico nautico Marcantonio Colonna – scuola superiore di Roma intitolata a Marcantonio Colonna

Pagine correlate
Marco Antonio (disambigua)